XVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie
 XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
 XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie